България дебютира на Параолимпийските игри на Летните параолимпийски игри през 1988 година в Сеул, където участва с трима състезатели по лека атлетика и мъжки отбор по голбал. Страната участва във всички последващи летни параолимпийски игри. Дебютира на зимни параолимпийски игри през 1994 година и участва във всички издания на игрите от тогава насам. 

Български атлети са спечели общо пет златни, девет сребърни и три бронзови медала. Всичките медали са от летни параолимпийски игри, като всички, с изключение на един са в леката атлетика. Изключение прави сребърният медал в плуването на Полина Джурова от 1996 година, в 100 метра гръб (категория S6). 

Най-успешната година за България е 1988. Георги Сакеларов става първият параолимпийски шампион на страната, спечелвайки златните медали в хвърлянето на диск и тласкането на гюле (категория B2). Сънародникът му Донко Ангелов печели третият медал за страната – сребърен в тройния скок (B3). Иван Христов завършва четвърти във високия скок (B1). 

Сакеларов печели три от пет параолимпийски златни медали за България. Той защитава титлата си в тласкането на гюле през 1992 година и печели сребърен медал медал в хвърлянето на диск през същата година. Петият и най-скорошен златен медал за България е спечелен от Ружди Ружди в тласкането на гюле (F54-55) през 2016 година.

Медалисти

Летни параолимпийски игри

Зимни параолимпийски игри

Източници 

Параолимпийски игри
+